Ел Каутиво има више значења:

 Ел Каутиво (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Каутиво (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каутиво (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каутиво (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каутиво (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику